Johnstone Mausoleum steht für folgende Bauwerke in Schottland:

* Johnstone Mausoleum (Clackmannanshire) in Alva, Council Area Clackmannanshire
 Johnstone Mausoleum (Dumfries and Galloway) in Bentpath, Council Area Dumfries and Galloway